Judy Grinham (née en 1939), nageuse britannique.
 Natalie Grinham (née en 1978), joueuse de squash australo-néerlandaise et sœur de Rachael.
 Rachael Grinham (née en 1977), joueuse de squash australienne et sœur de Natalie.